Si è trattato della prima edizione del torneo. In finale Sander Gillé e Joran Vliegen hanno sconfitto Matthew Ebden e John-Patrick Smith con il punteggio di 6–2, 6–3.

Teste di serie 

  Sander Gillé /  Joran Vliegen (vincitori)
  Rohan Bopanna /  Ben McLachlan (primo turno)

  Luke Bambridge /  Dominic Inglot (semifinale)
  Matthew Ebden /  John-Patrick Smith (finalisti)

Wildcard 

  Shaheed Alam /  Roy Hobbs (primo turno)

  James Cerretani /  Adil Shamasdin (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Collegamenti esterni 
 

Singapore Tennis Open 2021